Cuypers ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Cuypers (1854–1927),  niederländischer Architekt
 Harald Cuypers (* vor 1947), ein deutscher Kanusportler
 Jos Cuypers (Josephus Theodorus Joannes Cuypers; 1861–1949), niederländischer Architekt und Sohn von Pierre Cuypers
 Leo Cuypers (1947–2017), niederländischer Komponist und Jazz-Pianist des Free Jazz
 Pierre Cuypers (Petrus Josephus Hubertus Cuypers; 1827–1921), niederländischer Architekt

Siehe auch:
 Kuypers
 Kuijpers